TV FL, emissora de televisão brasileira com sede na cidade de Guarulhos, São Paulo, que já se chamou TV Metropolitana
 TV Metropolitana (Belém), emissora de televisão brasileira instalada em Belém, Pará, popularmente conhecida como TVM
 RBTV, emissora de televisão brasileira instalada em São Caetano do Sul, São Paulo, que já se chamou TV Metropolitana
 TV Bandeirantes Maranhão, emissora de televisão brasileira instalada em São José de Ribamar, Maranhão, que já se chamou TV Metropolitana

Ver também

Desambiguação